Tiempo nuevo puede referirse a:

 Tiempo Nuevo, programa de televisión argentino.
 Tiempo Nuevo, editorial puertorriqueña.
 Tiempo Nuevo grupo musical peruano perteneciente a la Nueva Canción latinoamericana,
 Tiemponuevo, banda chilena.
 Tiemponuevo, álbum debut de dicha banda, de 1970.
 Tiemponuevo, álbum de 1970 de dicha banda.